EUMC steht für:
 European Union Military Committee, siehe Militärausschuss der Europäischen Union
 European Union Model Clauses, siehe Standard Contractual Clauses für Datentransfers zwischen EU- und Nicht-EU-Ländern

EuMC steht für:
 European Microwave Conference, siehe Europäische Mikrowellenkonferenz
 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, siehe Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

EUMC